Envy bezeichnet

 Envy VD, Dorf in der Schweiz
 Envy (Framework), ein ursprünglich von OTI entwickeltes Smalltalk-Framework 
 Envy (Band), Screamo-Band aus Japan
 Envy (Rapperin), eine britische Rapperin aus Manchester
 der Originaltitel einer US-amerikanischen Komödie von 2004, siehe Neid (Film)
 Envy war bis 2013 der Name des norwegischen Hip-Hop-Duos Nico & Vinz

Siehe auch:
 ENVI
 Envie
 Team EnVyUs